Ricardo Filipe dos Santos Esteves (São Sebastião da Pedreira, 16 de setembro de 1979) é um futebolista português, que joga habitualmente a defesa.

No final da época 2007/2008 mudou-se do Club Sport Marítimo para o Asteras Tripolis do Campeonato Grego de Futebol.

Em 2010 assinou pelo Marítimo da 1ª Liga Portuguesa.

Ligações externas 
 Perfil no site Fora de Jogo

Naturais de Lisboa
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Sporting Clube de Braga
Futebolistas do FC Seoul